Патрик Кристиан Функ (; род. 11 февраля 1990 года в Алене, ФРГ) — немецкий футболист, полузащитник клуба «Аален».

Клубная карьера 

Патрик начал свою карьеру в клубе «Унтеркохен», затем выступал за «Эбнат» и «Ульм 1846». В 2002 году присоединился к молодёжной команде «Штутгарта». В сезоне 2007/08 Функ дебютировал за вторую команду, проведя 29 февраля 2008 года матч против «Ингольштадт 04». С ноября 2009 года Функ был капитаном «Штутгарта II».

26 июля 2008 года провёл первый матч на профессиональном уровне в Третьей лиге против «Киккерс». В сезоне 2010/11 Патрик был переведён в основную команду. 29 августа 2010 года он дебютировал в Бундеслиге, выйдя на замену в матче с дортмундской «Боруссией». 7 ноября 2010 года первый раз появился в стартовом составе во встрече с бременским «Вердером».

.
В июне 2011 года Функ был отдан в аренду сроком на два года в «Санкт-Паули», выступавшем во Второй Бундеслиге. За два сезона в «Санкт-Паули» Патрик провёл 56 матчей. Летом 2013 года Функ возвратился в «Штутгарт».

14 мая 2014 года было объявлено о переходе Патрика в клуб «Веен», игрок подписал контракт сроком на два года.

Карьера в сборной 

Функ выступал за различные юношеские и молодёжные сборные Германии. Принимал участие в Юношеском чемпионате мира 2007, на котором его сборная заняла третье место. Также играл на Юношеском Чемпионате Европы 2007. В составе молодёжной сборной играл на Молодёжном чемпионате мира 2009, на котором Германия дошла до четвертьфинала. Выступал на молодёжном чемпионате Европы 2013.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте fussballdaten.de 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Санкт-Паули»
Игроки ФК «Веен»
Игроки ФК «Аален»
Награждённые медалью Фрица Вальтера